A Venezia esistono diversi palazzi appartenuti alla famiglia patrizia dei Grimani:
 Palazzo Grimani, sito nel sestiere di Castello, sede del museo statale omonimo
 Palazzo Grimani, sito nel sestiere di San Marco
 Palazzo Grimani a Santa Maria Zobenigo, sito nel sestiere di San Marco
 Palazzo Grimani Marcello, sito nel sestiere di San Polo
 Palazzo Grimani, palazzo di Padova